Abelardo – nome proprio di persona italiano maschile
Abelardo d'Altavilla – conte di Puglia e Calabria
Abelardo Fernández Antuña – noto anche solo come Abelardo – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
Gesner Abelard – pittore e scultore haitiano
Nicanor Abelardo – compositore filippino
Pietro Abelardo – teologo e filosofo del XII secolo, protagonista di una storia d'amore con Eloisa
Richard Abelardo – regista cinematografico filippino